Santayana puede referirse a:

 Santayana, localidad del municipio de Soba en Cantabria (España).
 George Santayana (1863-1952), filósofo, ensayista, poeta, y novelista español.